Nesopelops är ett släkte av kvalster. Nesopelops ingår i familjen Phenopelopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nesopelops